Камышенский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Камышенский сельсовет — в Завьяловском районе Алтайского края.
 Камышенский сельсовет — в Петропавловском районе Алтайского края.